Kačkar může být :

 Kačkar (hora) –  – 5. nejvyšší hora v Turecku
 Kačkar (pohoří) –  – pohoří v Pontských horách na severovýchodě Turecka